|}

Siehe auch 
 Liste der Bodendenkmäler in Wachtberg

Einzelnachweise

Weblinks 

Wachtberg
!